Модран (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Модране проживало 1152 человека.

Население 
В населении деревни преобладают хорваты.

Национальный состав 
1991 год:
 Хорваты — 1125 человек (97,65 %)
 Сербы — 7 человек (0,60 %)
 Югославы — 1 человек (0,08 %)
 Мусульмане — 0 человек (0,00 %)
 Другие — 19 человек (1,64 %)

История 
В годы югославских войн из местных хорватов был собран 3-й батальон  Хорватского совета обороны.

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской